Station Deurne (Nederland), een spoorwegstation in Nederland
Station Deurne (België), een spoorwegstation in België
Station Deurne-Luchthaven, een door de Internationale Luchthaven Antwerpen voorgesteld spoorwegstation